Motociklistična Velika nagrada Japonske 2005 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2005. Potekala je 10. septembra 2005.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2005
2005